Heteropodagrion är ett släkte av trollsländor. Heteropodagrion ingår i familjen Megapodagrionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Heteropodagrion